Tomnatec se poate referi la:
 Tomnatec
 Tomnatec (Tomnatek, Dammdorf)

Vezi și 
 Tomnatic

Toponime românești